Tukiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aimo Tukiainen (1917-1996), sculpteur finlandais
 (1916-1996), rameur olympique finlandais
 (1915-1975), gymnaste olympique finlandais
 (née en 1978), chanteuse et personnalité télévisuelle finlandaise
 (née en 1969), artiste visuelle et peintre finlandaise
Olli Tukiainen (né en 1977), guitariste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois